Louis Friedländer bzw. Louis Friedlander ist der Name folgender Personen:

 Louis Friedländer (1863–1933), deutscher Unternehmensgründer, siehe Louis Friedländer & Co.
 Louis Friedlander (1901–1962), US-amerikanischer Filmregisseur, siehe Lew Landers